Altenryf ist der frühere deutsche Name folgender Orte:

 Hauterive NE, Gemeinde im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Kloster Hauterive, Kloster im Kanton Freiburg, Schweiz